Борисогле́бская слобода́:
 Борисоглебская слобода — часть города Переславля-Залесского.
 Борисоглебская слобода — правобережная часть современного города Тутаева (до 1777 года).